Gericht Sankt Johann steht für:

 Gerichtsbezirk Sankt Johann im Pongau, Verwaltungseinheit in Salzburg
 Pfleggericht St. Johann im Pongau im Bezirk Pongau, Land Salzburg